Dmitrij Nikołajewicz Sokołow – rosyjski koszykarz
 Dmitrij Olegowicz Sokołow – rosyjski piłkarz
 Dmitrij Pietrowicz Sokołow – radziecki biathlonista